Копанянское сельское поселение — муниципальное образование в Ольховатском районе Воронежской области.

Административный центр — село Копаная 1-я.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Копаная 1-я,
 хутор Ерёмино,
 хутор Колесниково,
 слобода Копаная 2-я,
 хутор Кривая Берёза,
 хутор Новая Сотня.

Примечания 

Муниципальные образования Ольховатского района
Сельские поселения Воронежской области